П'ять кораблів військово-морських сил Греції отримали ім'я «Псара» (Ψαρά) на честь острова Псара, який відіграв важливу роль у війні за незалежність Греції:

 «Псара» (1830) - вітрильний корвет, перейменований на «Прінкіпс Максіміліанус»  
 «Псара» (1880) - колишне британське вантажне судно, використовувався як плавуча база міноносців, перейменований на «Канаріс»
  «Псара» (1890) - броненосець берегової оборони типу «Ідра», побудований у Франції.
 «Псара» (D-98) - ескадрений міноносець типу «Дардо», брав участь у бойових діях на Середиземномор'ї.
 «Псара» (F-454) - представник типу «Ідра», який є одним з варіантів фрегатів MEKO 200.
Назви військових кораблів Греції
Багатозначні терміни: кораблі